Calhoun megye (Alabama)
 Calhoun megye (Arkansas)
 Calhoun megye (Dél-Karolina) 
 Calhoun megye (Florida)
 Calhoun megye (Georgia)
 Calhoun megye (Illinois)
 Calhoun megye (Iowa)
 Calhoun megye (Michigan)
 Calhoun megye (Mississippi)
 Calhoun megye (Nyugat-Virginia)
 Calhoun megye (Texas)